Яа́на Хя́ккинен (, урожд. Яа́на Йо́кела, ; ) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002), серебро (2003, 2004).
 : серебро (2016).
 Почётный приз Всемирной федерации кёрлинга Frances Brodie Award: 1993, 1997 (по состоянию на начало 2021 года, единственная дважды награждённая этим призом).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии